Asian Open steht für folgende Sportveranstaltungen:

 Asian Open (Russisches Billard), Billardturnier
 Thailand Masters (Snooker), Snookerturnier
 WTA Osaka Indoor, Damentennisturnier